Tiomila или 10 Mila — одна из самых известных и престижных эстафет в спортивном ориентировании, проводится в Швеции с 1945 года весной. Название дословно переводится со шведского как «10 (шведских) миль», что равно 100 км — такова приблизительно протяженность основной мужской дистанции. В настоящее время проводится в мужском, женском и юниорском зачете. Женская эстафета проводятся с 1977 года, с 1995 года в программу включена юниорская эстафета (для спортсменов до 16 лет включительно). Мужская эстафета обычно стартует после 22:00 в субботу и состоит из 10 этапов. Команда-победитель приходит к финишу приблизительно в 8 утра.  Таким образом, больше половины этапов проходят ночью. Женская, состоящая из 5 этапов, и юниорская эстафеты проходят перед этим, в субботу, полностью днем. В каждом из взрослых зачетов в последние годы участвует более 350 команд.

Результаты

Ссылки 
 http://www.10mila.se — официальный сайт соревнований

Соревнования по спортивному ориентированию в Швеции
Эстафетные соревнования по спортивному ориентированию